Río Negro har flere betydninger:

Floder 
 Rio Negro (flod) – en biflod til Amazonfloden.
 Río Negro, Argentina – en flod i Argentina.
 Río Negro, Paraguay – en flod i Paraguay.
 Río Negro, Uruguay – en flod i Uruguay.

Lokaliteter 
 Río Negro (provins) – En af Argentinas provinser.
 Río Negro (departement) – Et af Uruguays departmenter.
 Rio Negro, Paraná – en brasiliansk kommune i delstaten Paraná.
 Rio Negro, Mato Grosso do Sul – en brasiliansk kommune i delstaten Mato Grosso do Sul.
 Rionegro - en by i Colombia